Шугай:

 Шугай — старинная русская национальная женская одежда.
 Шугай, Никола (1898—1921) — закарпатский народный герой и преступник.